Zhiganov steht für:

 Nazib Gayazovich Zhiganov (1911–1988), tatarischer Komponist, siehe Nasib Gajasowitsch Schiganow
 (5930) Zhiganov, Asteroid des Hauptgürtels